Carral puede referirse a:

 Carral, municipio español de la provincia de La Coruña, Galicia.
 Carral (Arzúa), aldea española de la parroquia de Branzá, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Carral (León), villa española del municipio de Valderrey, provincia de León, Castilla y León.
 Carral, un barril o tonel a propósito para acarrear vino en carro.